Gutta bezeichnet:

 Gutta, ein architektonisches Element des dorischen Tempels
 Guttapercha, ein pflanzliches Produkt, Bestandteil von Nahrungsmitteln, insbesondere Kaugummi, auch als Trennmittel in der Seidenmalerei verwendet
 Guttaperchabaum (Palaquium gutta)
 als veralteter Begriff Gummi allgemein und diverse Arten ähnlicher pflanzlicher Produkte
 das Debütalbum des amerikanischen Rappers Ace Hood
 einen weiblichen Vornamen, Namensvariante von Jutta
 eine Heilige, Dienerin der heiligen Elisabeth von Thüringen, Gedenktag am 23. Mai
 als Gutta rosacea (veraltet) eine Hautkrankheit, die Rosazea
 Gutta, bis 1882 Name der Stadt Kolárovo in der Slowakei
 gutta, Normtropfen 1/20 cm³

Gutta ist der Familienname folgender Personen:
 Jwala Gutta (* 1983), indische  Badmintonspielerin

Siehe auch:
 Gummigutta
 Gutta Gambir, siehe Gambir